Niemcy:
 Ramstein Air Base – amerykańska baza lotnicza w Niemczech, w okolicy miasta Ramstein-Miesenbach

Zobacz też: 
 Rammstein – niemiecki zespół muzyczny
 Ramstein-Miesenbach – miasto w Niemczech  
 Ramstein-Miesenbach – gmina związkowa w Niemczech